Sandberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sandberger (1864–1943), deutscher Musikwissenschaftler
 Fridolin von Sandberger (1826–1898), deutscher Geologe, Paläontologe und Mineraloge
 Georg Sandberger (* 1940), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Guido Sandberger (1821–1879), deutscher Geologe und Paläontologe
 Gustav Wilhelm Sandberger (1824–1881), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Philipp Sandberger (1782–1844), Theologe und Botaniker
 Karl Ferdinand Sandberger (1776–1856), deutscher Verwaltungsbeamter
 Martin Sandberger (1911–2010), deutscher SS-Standartenführer

 Wolfgang Sandberger (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler